Энтони Дин:
* Дин, Энтони (1638—1721) — английский кораблестроитель.
 Дин, Энтони (род. 1984) — австралийский скелетонист, выступавший за сборную Австралии с 2009 по 2011 годы.